Л’Ами () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Л’Ами, Алина (род. 1985) — румынская шахматистка, гроссмейстер (2006) среди женщин и международный мастер (2014). 
 Л’Ами, Дианне (род. 1976) — новозеландская баскетболистка, участница летних Олимпийских игр 2000 года.
 Л’Ами, Эрвин (род. 1985) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2005).